Турнір другої ліги п'ятого чемпіонату України з футболу 1995–1996 проводився з 5 серпня 1995 по 30 червня 1996 року.

Учасники турніру 
У чемпіонаті 1995/1996 років серед команд другої ліги брали участь 43 команди, які були розділені на 2 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.

Команди «Океан» (Керч) і «Вагонобудівник» (Кременчук) знялися з чемпіонату перед початком сезону.

Перед початком сезону команда ФК «Каховка» називалася «Меліоратор», «Агротехсервіс» (Суми) — ФК «Суми», СК «Скіфи» (Львів) — ФК «Скіфи-ЛАЗ», «Космос» (Павлоград) — «Шахтар», «Шахтар» (Шахтарськ) — «Медіта», «Спортінвест» (Кривий Ріг) — «Сіріус», «Оболонь» (Київ) — «Оболонь-Зміна», «Динамо-Флеш» (Одеса) — «Динамо-Дагма»

Перед початком сезону команда «Артанія» (Очаків) об'єдналася з командою КФК «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ) під назвою «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ); команда «Динамо» (Луганськ) об'єдналася з командою КФК «Шахтар» (Свердловськ) під назвою «Шахтар» (Свердловськ); команда «Адвіс» (Хмельницький) об'єдналася з командою «Темп» (Шепетівка) під назвою «Темп-Адвіс» (Хмельницький) і зайняла місце «Темпа» у першій лізі, а місце «Адвіса» в другій зайняв «Темп-Адвіс-2» (Шепетівка)

Команда «Динамо-Флеш» (Одеса) зайняла місце «Чорноморця-2».

Місце команди «Шахтар» (Шахтарськ) після першого кола зайняла команда «Металург» (Донецьк).

Група А

Підсумкова таблиця 

Команда «Темп-АДВІС-2» (Шепетівка) знялася зі змагань після 7-го туру (Результати анульовано), а після першого кола з першості знялися СК «Скіфи» (Львів) та ФК «Каховка». Їх суперникам зараховано технічні перемоги.

Команда «Кристал» (Херсон) у першому колі називались «Водник», «Нива-Космос» (Миронівка) — «Нива», ФК «Калуш» — «Хімік», а «Рось» (Біла Церква) — «Трансімпекс-Рось».

Результати

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова таблиця 

Команда «Космос» (Павлоград) знялася зі змагань після 11-го туру (результати анульовано), після першого кола з першості знялися «Прометей» (Дніпродзержинськ), «Динамо» (Слов'янськ) і «Спортінвест» (Кривий Ріг), а з 25-го туру — «Шахтар» (Свердловськ) і їх суперникам зараховано технічні перемоги.

Команда «Металург» (Маріуполь) у першому колі називалась «Азовець».

Місце команди «Шахтар» (Шахтарськ) після першого кола зайняла команда «Металург» (Донецьк).

Результати

Найкращі бомбардири

Матч за право переходу в першу лігу 
Після відмови від участі в змаганнях першої ліги команди «Нафтохімік» (Кременчук) було проведено матч між командами, які зайняли другі місця за право переходу в першу лігу:

Підсумки 
Команди ЦСКА,  і  здобули право наступного сезону виступати у першій лізі.

Команди «Агротехсервіс», СК «Скіфи», «Динамо-Флеш», ФК «Каховка», ,  і «Прометей» (Дніпродзержинськ) позбавлені статусу професіоналів.

Команда  зберегла місце в другій лізі, але перед стартом нового сезону змінила назву і прописку на .

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996: перша ліга
 Кубок України з футболу 1995—1996
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1995—1996

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 5-й чемпионат Украины-1995/96 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1995–1996 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 V чемпіонат України на ukrsoccerhistory.com
 RSSSF
 Fanat.com.ua

1995 у футболі
1996 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
1995 в українському спорті
1996 в українському спорті